Osoby o tym nazwisku:
 Jon Favreau – amerykański reżyser filmowy, scenarzysta i aktor
 François Favreau – rzymskokatolicki duchowny
 Marc Favreau – kanadyjski aktor